Zwei Menschen steht für:

 Zwei Menschen (Munch), Bildmotiv von Edvard Munch
 Zwei Menschen (1919), deutscher Film von Fern Andra
 Zwei Menschen (1924), deutscher Film von Hanns Schwarz 
 Zwei Menschen (1930), deutscher Film von Erich Waschneck 
 Zwei Menschen (1952), deutscher Film von Paul May

Siehe auch:
 Zwei Menschen unterwegs